Łekno ist der Name mehrerer Orte und eines Sees in Polen:

Ortsname:
 Łekno (Będzino), ein Dorf in der Landgemeinde Będzino (Alt Banzin) im Powiat Koszaliński (Kreis Köslin), Woiwodschaft Westpommern
 Łekno (Szemud), eine Ortschaft in der Gemeinde Szemud (Schönwalde, Kreis Neustadt in Westpreußen), Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern
 Łekno (Wągrowiec), eine Ortschaft in der Gemeinde Wągrowiec, Powiat Wągrowiecki, Woiwodschaft Großpolen (1939–43 Klostersee, 1943–45 Lekno, Kreis Wongrowitz/Posen)

Seename:
 Jezioro Łekno, See bei Kielensko Huta (Königshütte) im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Łękno